Die CONIFA-Europafußballmeisterschaft 2017 () war die zweite Ausgabe der CONIFA-Europafußballmeisterschaft, eines internationalen Fußballturniers für europäische Staaten, Minderheiten, staatenlose Völker und Regionen, die nicht Mitglied der FIFA sind. Das Turnier wird von der Confederation of Independent Football Associations (CONIFA) ausgetragen und darf aus lizenzrechtlichen Gründen nicht Fußballeuropameisterschaft heißen. Gastgeber des Turniers war Nordzypern.

Gastgeber 
Auf dem Annual General Meeting 2017 wurde bekanntgegeben, dass die CONIFA-Europafußballmeisterschaft 2017 von Nordzypern ausgetragen werden soll.

Teilnehmer 
Es wurden der amtierende Europafußballmeister Padanien, der Gastgeber Nordzypern sowie sechs weitere Mannschaften eingeladen.
 
  Sápmi
  Grafschaft Nizza
  Karpatenukraine
 
  Szeklerland
 
  Padanien

Auf dem Spielplan waren Sápmi und die Grafschaft Nizza nicht mehr vertreten. Sie wurden durch Südossetien und Felvidék ersetzt, das bereits bei der letzten Euro kurzfristig eingesprungen war. Folgende Gruppen wurden ausgelost:

Ergebnisse

Gruppenphase

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Finalrunde 

Spiel um Platz 7
 Felvidék –  2:0
Fr., 9. Juni 2017, 20:00 Uhr

Spiel um Platz 5
 –  Karpatenukraine 3:3 (4:5 i. E.)
Fr., 9. Juni 2017, 20:00 Uhr

Abschlussplatzierungen 
Legende:
 #: Platzierung
 Sp: Spiele
 S: Siege
 U: Unentschieden
 N: Niederlagen
 T: Tore
 GT: Gegentore
 D: Differenz
 P: Punkte

Weblinks 
Offizielle Website

Einzelnachweise 

Fußball (Türkische Republik Nordzypern)
Fußballveranstaltung 2017
Sportveranstaltung in der Türkischen Republik Nordzypern